Felix Böttcher GmbH & Co. KG — немецкая компания, производитель материалов для полиграфии и полиграфического оборудования. Лидер мирового рынка по нанесению слоёв на радиально симметрические тела с долей около 40 %.

История 

Компания основана в 1878 году в Лейпциге служащим муниципалитета Феликсом Бёттхером, изначально предприятие занималось производством вальцмассы для валов печатных машин. В 1910 году произошло слияние с компанией Otto Loosen, производившей валы с 1725 году. На протяжении всей истории компания принадлежала семье Бёттхеров.

По состоянию на 2011 год в компании работает более 2 тыс. сотрудников, отделения расположены в 29 странах. Среди продукции — флексографские рукава (сливы) для прямой лазерной гравировки, добавки в увлажняющий раствор для офсетной печати, ремни для цифровой печати. Кроме полиграфического оборудования компания выпускает эластомеры для фармацевтической промышленности и пожарные шланги.

Ссылки 
 Международный сайт компании

Литература 
 Klara van Eyll: Böttcher 1725—2000, Geschichte eines Familienunternehmens, Verlag Gebr. Kopp, Köln 2000
 Florian Langenscheidt und Bernd Venohr (Hg.): Lexikon der deutschen Weltmarktführer, Verlag Deutsche Standards, Köln 2010 ISBN 978-3-86936-221-2

Примечания 

Компании Германии